Первый дивизион 1964/1965 — 62-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 4 сентября 1964 года и закончился 2 мая 1965 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1964/1965
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1964 году
Спорт в Бельгии в 1965 году